Esta é uma lista de canções do girl group sul-coreano Rainbow.

A

C

E

G

H

I

K

M

N

S

T

Outras canções

Ver também 
 Discografia de Rainbow

Rainbow
Rainbow (grupo sul-coreano)